Сборная Антигуа и Барбуды () — национальная сборная, представляющая Антигуа и Барбуду в международных матчах по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Антигуа и Барбуды. Лучший результат показала на Карибском кубке 1998 года, заняв там 4-е место.

В рейтинге ФИФА на 16 сентября 2021 года занимает 126-е место.

Чемпионат мира по футболу 

 1930 — 1970 — не участвовала
 1974 — не прошла квалификацию
 1978 — 1982 — не участвовала
 1986 — 2022 — не прошла квалификацию

Золотой кубок КОНКАКАФ 
 1991 — не участвовала
 1993 — 2021 — не прошла квалификацию

Статистика встреч за всю историю команды

Форма

Домашняя

Гостевая

Известные игроки 

 Мозес Ашикоди

Примечания

Ссылки 
 Антигуа и Барбуда на сайте ФИФА

Антигуа и Барбуда
Футбол в Антигуа и Барбуде